Ангами (также: гнами(ей), нгами, тсогами, тсугуми, монр, тсангл(о), тенду(ди)) — Тибето-бирманский язык, на котором говорят в Наг-хиллз в северо-восточной части Индии.

Есть несколько диалектов, наиболее известные из них: чокри (чакрома, западный ангами), конома и кохима, кроме них есть диалекты дзуна, кехена, мима, нали, мозоме, тенгима и теньидье.

В 2001 году, по оценкам специалистов, на ангами говорили 125 000 носителей. По данным ЮНЕСКО в системе «Жизнеспособность и угроза языков», ангами находится на уровне «уязвимого», что означает, что на нем все еще говорят большинство детей, но «может быть ограничено определенными областями».

Грамматика и лексика 
Грамматики и лексиконы ангами доступны на Теньиди и на английском языке. Справедливости ради, нужно сказать, что эти собрания часто противоречат анализу фонематической или синтаксической природы языка. Противоречия связаны с разницей во времени документации и выбором информантов из разных диалектов. Это наиболее заметно в более ранних языковых документах (1870-1960-е гг.), в основном написанных христианскими миссионерами. К сожалению метаданные информаторов и источники не были указаны, и любой диалект ангами считался «стандартом» ангами в регионе Нагаленд.

Источники текстов 
Основным источником доступных текстов анагами являются печатных материалы. Это романы, стихи и учебники, но самый большой набор текстов - это в основном христианские религиозные или религиозные материалы, написанные на языке Теньиди. Религиозность текстов связана с тем, что большинство говорящих на ангами в Нагаланде являются христианами.  В 1970 году была опубликована полная Библия Теньиди. 

Существуют и другие источники текста - это  в основном из этнические сказки, такие как фольклор ангами-наги Сехосе, а так же тексты песен, написанных на языке Теньиди.  

Наряду с  христианскими песенями, написанными церковной общиной Ангами, такие как например, сборник песен Shieshülie от Baptist Revival Church, восходящая культура рок-музыки в Нагаланде начинает развиваться. Музыкальные мероприятия и сообщества, такие как Национальный рок-конкурс Hornbill  и Общество музыки Rattle and Hum  и ангами-поп / рок-группы, такие как Cultural Vibrants, начинают популяризировать традиционную народную музыку ангами, которая раньше передавалась устно.  В скором будущем  ожидается, что эти тексты будут написаны в ближайшем будущем. 

Так же не малым по величине источником Теньиди являются учебные материалы, используемые в школах и университете Кохима.  Примечательно, что большая часть этих текстов находится в печатной форме.   

Интернет позволяет найти некоторые индийские экзаменационные работы, которые содержат тестовые вопросы по Теньиди. Так же, существует программа Tenyidie для университетских курсов в Kohima College, которая является основным источником языковых данных для Angami.

См. также 
 Ангами
 Тибетский язык

Примечания

Ссылки 
 UCLA
 

Тибето-бирманские языки
Языки Индии